Beaz es una sociedad pública que pertenece a la Diputación Foral de Bizkaia. Depende directamente del Departamento de Promoción Económica colaborando en la contribución al crecimiento de la actividad económica y a la creación de empleo cualificado desde, su nacimiento, en 1987. 

Beaz, S.A.U. es una Sociedad Pública Foral, cuyo capital social es 100% de titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia y está adscrita al Departamento de Promoción Económica, cuyo objeto social consiste en la realización de todas aquellas actividades necesarias para la promoción, desarrollo y fomento de la competitividad de las empresas, para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo de calidad y, en general, para hacer de Bizkaia un territorio innovador, creativo, dinámico y emprendedor en el que la competitividad y la cohesión social constituyan la garantía del bienestar presente y futuro de la sociedad de Bizkaia

Promoviendo la generación de una mayor y mejor actividad económica en el territorio, en Beaz se refuerza la relación con las personas emprendedoras, empresas, inversores, centros de generación de conocimiento y clústers o asociaciones sectoriales. Beaz define y gestiona también los programas de ayudas concedidos por el Departamento de Promoción Económica y otras entidades públicas.

Historia 
En 1987, la Diputación Foral de Bizkaia aprobó la creación de Beaz como entidad dependiente del Departamento de Promoción Económica ante la necesidad de mejora en la competitividad de las empresas existentes en Bizkaia, respaldando los distintos itinerarios de crecimiento que puede abordar una empresa, desde su creación hasta su consolidación en el mercado.

Competencias

Gestión de ayudas 

Los programas de ayuda para las personas emprendedoras y empresas que proporciona el Departamento de Promoción Económica, se dividen en base a los objetivos de creación y crecimiento de las empresas.

Con el motivo de apoyar la creación de nuevos proyectos empresariales, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, se encuentra el programa de ayudas “CR (Creación de empresas innovadoras)”, que intensifica la colaboración con aquellos agentes que trabajan en Bizkaia, en apoyo de nuevas iniciativas empresariales.

Por otro lado, para el apoyo al crecimiento de las empresas se encuentra el programa 3i (Innovación, inversión e internacionalización), del que cuelgan los programas 2i (Innovación, inversión)), IT (Internacionalización) y DV (Transición Digital y Verde).

Servicios 

A través de acuerdos de colaboración con otras entidades y de la red de incubadoras con la que cuenta, Beaz impulsa el intraemprendimiento, la aceleración, el mentoring o la colaboración interempresarial, sin descuidar los servicios de información y difusión. 

Son cuatro los pilares en los que se apoyan los servicios que ofrece Beaz:

 Creación y puesta en marcha
 Validación de mercado
 Crecimiento y consolidación
 Difusión y comunicación

Red de incubadoras 

Beaz dispone de la red de incubadoras de empresas y aceleradoras de startups de Bizkaia, en la que se encuentran más de un centenar de empresas. 

Su objetivo es el de conformar un entorno favorable al emprendimiento, en el que las empresas puedan validar su modelo de negocio y acelerar su crecimiento, interactuando y aprendiendo en el proceso.

Espacios y salas 

Beaz pone a disposición de las empresas y personas emprendedoras una red de espacios e infraestructuras que promueven un ecosistema que favorece el networking y la aceleración de los proyectos que se ponen en marcha.

Entre estos espacios, se encuentran salas disponibles para que puedan ser alquiladas por horas, media jornada o jornada completa. Estas están equipadas de cara a poder mantener en ellas reuniones, entrevistas, presentaciones, etc.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Beaz
Promoción económica
Emprendimiento
Ayudas económicas
Start up
Mentoring
Innovación
Empresas
Internacionalización
Vizcaya
Talento
Personas
Colaboración
Crecimiento